Подстани́цкий — фамилия; имеет женскую форму Подстаницкая.
 Подстаницкий, Александр Витальевич (1921—1942) — советский поэт.
 Подстаницкий, Герман Николаевич (1966—2017) — российский рок-музыкант.
 Подстаницкий, Сергей Александрович — российский искусствовед, коллекционер.